Le Cléac’h ist der Familienname folgender Personen:

 Armel Le Cléac’h (* 1977), französischer Hochseesegler
 Hervé Le Cléac’h (1915–2012), französischer Geistlicher, Bischof von Taiohae o Tefenuaenata